Людмила Николаевна Муравьёва:
 Муравьёва, Людмила Николаевна (род. 1940) — советская метательница диска.
 Муравьёва, Людмила Николаевна (род. 1959) — советская баскетболистка.